Guadalupe ist der Name folgender geographischer Objekte

in Bolivien:
 Guadalupe (Sur Chichas), Ort in der Provinz Sur Chichas
 Guadalupe (Sur Lípez), Ort in der Provinz Sur Lípez
 Guadalupe (Vallegrande), Ort in der Provinz Vallegrande
 Kanton Guadalupe (Atocha), Kanton im Municipio Atocha im Departamento Potosí
 Kanton Guadalupe (Esmoruco), Kanton im Municipio San Antonio de Esmoruco im Departamento Potosí
 Kanton Guadalupe (Pagador), Kanton in der Provinz Sebastián Pagador
 Villa Guadalupe, Ort im Municipio Porongo im Departamento Santa Cruz

in Brasilien:
 Guadalupe (Brasilien), Gemeinde im Bundesstaat Piauí

in Costa Rica:
 Guadalupe (Costa Rica), Stadt in Costa Rica

in Kolumbien:
 Guadalupe (Antioquia), Gemeinde in Antioquia
 Guadalupe (Huila), Gemeinde in Huila
 Guadalupe (Santander), Gemeinde in Santander

in Ecuador:
 Guadalupe (Zamora Chinchipe), Ort und Parroquia rural im Kanton Zamora, Provinz Zamora Chinchipe

in El Salvador:
 Guadalupe (El Salvador), Gemeinde im Departamento San Vicente

in Mexiko:
 Guadalupe (Insel), Insel
 Guadalupe (Chiapas), Ort im Bundesstaat Chihuahua
 Guadalupe (Chihuahua), Ort im Bundesstaat Chihuahua
 Guadalupe (Mexiko-Stadt), Stadtteil von Mexiko-Stadt
 Guadalupe (Nuevo León), Ort im Bundesstaat Nuevo León
 Guadalupe (Oaxaca), Stadt im Bundesstaat Oaxaca
 Guadalupe (Puebla), Stadt im Bundesstaat Puebla
 Guadalupe (Zacatecas), Ort im Bundesstaat Zacatecas
 Valle de Guadalupe (Baja California), Dorf im Bundesstaat Baja California
 Guadalupe y Calvo, Ort im Bundesstaat Chihuahua
 Municipio Guadalupe (Chihuahua)
 Municipio Guadalupe (Nuevo León)
 Municipio Guadalupe (Puebla)
 Municipio Guadalupe (Zacatecas)

in Peru:
 Guadalupe (Peru), Stadt in der Provinz Pacasmayo (Region La Libertad)
 Distrikt Guadalupe, Distrikt in der Provinz Pacasmayo (Region La Libertad)

in Portugal:
 Guadalupe (Santa Cruz da Graciosa)

in São Tomé und Príncipe:
 Guadalupe (São Tomé und Príncipe), Stadt im Lobata-Distrikt

in Spanien:
 Guadalupe (Spanien), Stadt in der Provinz Cáceres

in den Vereinigten Staaten:
 Guadalupe County (New Mexico)
 Guadalupe County (Texas)
 Guadalupe (Arizona), Stadt in Arizona
 Guadalupe (Colorado), Ort im Conejos County
 Guadalupe (Kalifornien), Stadt in Kalifornien
 Guadalupe Mountains, Texas
 Guadalupe Peak, Texas
 Guadalupe-Mountains-Nationalpark, Texas
 Guadalupe Ranch, Texas, NRHP-Nr. 78000259
 Pueblo de San José de Guadalupe, früherer Name von San José (Kalifornien)

Guadalupe ist der Familienname folgender Personen:
 Maria Guadalupe (* 1990), uruguayische Basketballspielerin
 Washington Guadalupe, uruguayischer Politiker

Siehe auch:
 Guadalupe River
 Guadalupe Victoria (Begriffsklärung)
 Rio Guadalupe
 Unsere Liebe Frau von Guadalupe, Gnadenbild in Guadalupe, Mexiko
 Guadeloupe (Begriffsklärung)